Mirsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mirsky (1900–1974), amerikanischer Biochemiker
 Dmitri Petrowitsch Swjatopolk-Mirski (1890–1939), russischer Schriftsteller, Historiker und Literaturwissenschaftler
 Leonid Mirsky (1918–1983), in Russland gebürtiger britischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Nili Mirsky (1943–2018), israelische literarische Übersetzerin

Mirsky bezeichnet:
 Mirsky Ledge, Gebirge in Antarktika